Давид Рикл (; р. , ) — чешский профессиональный теннисист, мастер игры в парах. Победитель 30 турниров АТР в парном разряде, двукратный финалист турниров Большого шлема в мужском парном разряде.

Спортивная карьера 
Давид Рикл начал играть в теннис в четыре года. Его старший брат Алеш входил в число 25 лучших теннисистов Чехословакии и впоследствии стал теннисным тренером. Свой первый матч в профессиональном турнире 17-летний Давид провёл в 1988 году в Праге, где его партнёром был Томаш Здражила (Анзари). По итогам года Здражила и Рикл стали лучшей парой мира среди юниоров. На следующий год Рикл дошёл до финала Уимблдонского турнира среди юношей, также в паре со Здражилой, а позже до своего первого парного финала в турнирах класса ATP Challenger. За 1990 год Здражила и Рикл выиграли три «челленджера» и дошли до третьего круга на Открытом чемпионате Франции, уже среди взрослых.

В 1991 году Рикл в основном выступал с Мартином Даммом. Вместе они выиграли в Тель-Авиве первый в карьере Рикла турнир АТР. Рикл также выиграл ещё два «челленджера» с разными партнёрами, а в одиночном разряде впервые в карьере вышел в финал на этом уровне. Он продолжал совмещать в равной степени насыщенные выступления в парном и одиночном разряде ещё несколько лет, в 1993 году выиграв в одиночном разряде три челленджера и войдя к концу сезона в сотню сильнейших, а на следующий год добравшись до финала турнира АТР в Джакарте и переиграв в турнире высшей категории в Монте-Карло десятую ракетку мира Седрика Пьолина, после чего он поднялся на 41-е место в рейтинге. С 1998 года Рикл резко сократил выступления в одиночном разряде, сосредоточившись на игре в парах. К этому моменту на его счету было уже 12 титулов в парном разряде, в том числе на одном из престижнейших турниров АТР, Открытом чемпионате Италии, с Евгением Кафельниковым.

С 1995 года Рикл в основном выступал с соотечественником Иржи Новаком. Вместе они до 2001 года выиграли 13 титулов, в том числе на турнирах Mercedes-Benz Super 9 (АТР Мастерс) в Штутгарте, Майами и Монреале. В 2001 году они дошли до финала Уимблдонского турнира, проиграв там соседям по посеву Дональду Джонсону и Джареду Палмеру (после этого финала и победы в Монреале Рикл поднялся на высшее в карьер четвёртое место в рейтинге среди игроков, выступающих в парном разряде). Новак и Рикл были финалистами ещё на 15 турнирах, включая турнир в Монте-Карло.
В том же 2001 году в ежегодном показательном матче по уличному хоккею звёзд АТР против звёзд НХЛ Рикл выступал за сборную теннисистов, а его партнёр Иржи Новак защищал ворота команды НХЛ. Риклу удалось забить Новаку гол.

После расставания с Новаком Рикл продолжал успешно выступать в парном разряде ещё несколько лет. За 2002 год он выиграл четыре турнира с разными партнёрами и ещё столько же — за следующие два сезона с Леандером Паесом. С Паесом Рикл вышел в полуфиналы Открытого чемпионата Франции и Уимблдонского турнира в 2003 году, а за сезон они сумели победить две разных пары, возглавлявшие рейтинг: Даниэля Нестора и Марка Ноулза в Индиан-Уэллз, а позже Боба и Майка Брайанов на Уимблдоне и турнире АТР Мастерс в Мадриде. В 2004 году Рикл с Паесом вышел во второй за карьеру финал турнира Большого шлема на Открытом чемпионате США.

В 2005 году карьера Рикла подошла к концу. С марта он не смог выиграть ни одного матча и зачехлил ракетку после поражения в первом круге Уимблдонского турнира.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров Большого Шлема в мужском парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ATP в парном разряде (53)

Победы (30)

Поражения (22)

Несыгранные финалы (1)

Примечания

Ссылки 

Теннисисты Чехии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года